

Prénom 
Alfred est un prénom masculin anglo-saxon, de ælf-rēd (ælf « elfe » et rēd « conseil, avis, bonheur »).

En français, il s'agit d'un emprunt récent à l'anglais.

Il existe un emprunt plus ancien à l'anglo-saxon ælf-rēd, plus spécifiquement normand : Auvray, devenu patronymique, attesté dans la documentation médiévale sous la forme latinisée Alv(e)redus et dans la toponymie normande (Hautot-l'Auvray, la Forêt-Auvray, etc.).

Variantes linguistiques 
 allemand : Alfred
 anglais : Alfred, 
 breton : Aofred, francisé en  et  en patronyme
 espagnol : Alfredo
 espéranto : Alfredo
 galicien : Alfredo
 hongrois : 
 italien : Alfredo
 letton : Alfrēds
 polonais : Alfred, féminin Alfreda
 slovaque : 
 suédois : Alfred
 tchèque :

Saints et bienheureux chrétiens 
 Alfred de Hildesheim († vers 876) ou Altfrid, moine bénédictin, puis évêque de Hildesheim en Basse-Saxe, ami et agent diplomatique du roi Louis le Germanique ; fêté localement le 15 août
 Alfred le Grand (° entre 846 et 849 - † vers 899), ou Ælfred, roi du Wessex puis de tous les Anglo-Saxons de 871 à 899 ; fêté localement le 12 décembre
 Alfred Simon Colomina (°1877 - †1936), bienheureux, né à Valence, jésuite martyr à El Saler près de Valence en Espagne ; fêté le 29 novembre
 Alfreda († 834), ou Etheldrite, princesse anglaise entrée très jeune au couvent et morte, vierge ; fêtée le 2 août

Patronyme 

 Daniel Charles-Alfred (1934-2020), joueur français de football ;
 Jean Alfred (1940-2015), enseignant et homme politique québécois ;
 Taiaiake Alfred (1965-), intellectuel canadien mohawk.

Pseudonyme 

 Lionel Papagalli, dessinateur français de bande dessinée.

Œuvres 

 Alfred, film suédois de 1995 de Vilgot Sjöman.
 Alfred, opéra de Thomas Arne.
 Alfred, opéra d'Antonín Dvořák.
 Alfred était le nom des prix décernés au Festival d'Angoulême.

Toponyme

Canada 
 Alfred, ville de l'Ontario ;
 Alfred et Plantagenet, canton canadien de l'Ontario ;

États-Unis 
 Alfred, ville du comté d'Allegany, dans l' État de New York ;
 Alfred, village de l'État de New York ;
 Alfred, ville du Maine ;
 Alfred, census-designated place du Texas ;

Nouvelle-Zélande 
 Alfred, rivière de Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Alfred III, roi légendaire de Mercie
 Atelier Alfred, atelier de production de film créé par le réalisateur belge Gérald Frydman

Notes et références 

Homonymie de prénom